Cranmer ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Cranmer (1885–1954), englischer Opernsänger (Bariton)
 Thomas Cranmer (1489–1556), englischer Erzbischof von Canterbury (1533–1556) und Reformator

Siehe auch:
 Crammer